Sobhi ist der Familienname folgender Personen:

 Mohamed Sobhi (* 1999), ägyptischer Fußballspieler
 Ramadan Sobhi (* 1997), ägyptischer Fußballspieler

en:Sobhi